Pterocaesio är ett släkte av fiskar. Pterocaesio ingår i familjen Caesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pterocaesio